Ankita Raina e Karman Thandi erano le detentrici del titolo, ma Thandi ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Raina fa coppia con Bibiane Schoofs, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Lee Ya-hsuan e Wu Fang-hsien.

In finale Lee e Wu hanno sconfitto Dalila Jakupovič e Danka Kovinić col punteggio di 4-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Arina Rodionova /  Storm Sanders (semifinale) 
  Dalila Jakupovič /  Danka Kovinić (finale)

  Ankita Raina /  Bibiane Schoofs (quarti di finale)
  Jana Sizikova /  Emily Webley-Smith (primo turno, ritiro)

Wildcard 

  Joanna Garland /  Yang Ya-yi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2019